Ez a cikk a Doktor Balaton epizódjainak listáját tartalmazza.

A sorozat 2020. december 27-én indult az TV2-n. A csatorna tavasszal berendelte a második évadot is.

Évadáttekintés

Első évad (2020–2021)

Második évad (2022) 
Az évadot 2022. április 11-én mutatja be a TV2.

Jegyzetek 

Doktor Balaton